

Логанвілл — місто, штат Джорджія
 Логанвілл — місто, штат Пенсільванія
 Логанвілл — селище, штат Вісконсин